Daniel Wells je lahko:

Dan Wells, ameriški televizijski igralec
Dan Wells (pisatelj), (* 1978), ameriški avtor grozljivk
Daniel H. Wells (1814–1891), apostol Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (mormonske cerkve) in tretji župan Salt Lake Cityja, Utah
Daniel Wells (* 1985), igralec avstralskega nogometa
Daniel Wells mlajši (1808–1902), ameriški politik in senator iz Wisconsina
Daniel Wells (snooker) (* 1988), valižanski igralec snookerja
Danny Wells (* 1941), kanadski filmski in televizijski igralec